Ду́стман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Дустман, Луиза (1831—1899) — немецкая оперная певица.
  (1902–1979) — немецкий архитектор.